754 може да се отнася за:

 754 година от новата ера
 754 година преди новата ера
 754, число
 754 Малабар, астероид
 NGC 754, галактика